La temporada de 1968 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 20.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 
Con la salida de Honda de la escena mundial, MV Agusta siguió dominando en las categorías más potentes con Giacomo Agostini comoc ampeón de las cilindradas de 500 y 350cc. La corona de 250 fue a parar Phil Read con controversia por parte de Yamaha. Se suponía que Read se proclamaría campeón de 125 mientras dejaba la corona de 250 a Bill Ivy. Pero no ocurrió así y Read también se hizo con el entorchado de 250, ignorando las órdenes del equipo. Como resultado, Yamaha despediría a Read y nunca recuperaría un lugar en el equipo de la fábrica. Hans-Georg Anscheidt se proclamaría campeón de 50cc por tercera vez consecutiva.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc 
{|
|

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 

 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1968
1968